Squat (oefening), kniebuiging met een gewicht
Squat (scheepvaart), inzinking van een schip dat vaartloopt